Franklin est un terme pouvant désigner :

Nom de personnes

Patronyme

Prénom 

Franklin provient du moyen anglais franklen, frankeleyn, francoleyn, qui désigne à l'origine un propriétaire terrien libre sans être d'ascendance noble.

Toponymes

Île Franklin, île de la mer de Ross

Australie 
 Franklin River, rivière de Tasmanie
 Circonscription de Franklin, circonscription électorale fédérale située en Tasmanie
 Circonscription de Franklin, circonscription électorale du gouvernement de Tasmanie
 District de Franklin Harbour, zone d'administration locale située en Australie-Méridionale

Canada 
 Franklin, municipalité rurale du Manitoba
 Franklin, municipalité du Québec située en Montérégie
 Baie Lady Franklin, baie de l'île d'Ellesmere au Nunavut
 Volcan Glacier Franklin, volcan de la Colombie-Britannique
 District de Franklin, ancienne division administrative des Territoires du Nord-Ouest
Franklin la tortue, personnage de dessins animés.

Chili 
 Canal Franklin, bras de mer de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien
 Franklin, une station de la Ligne 2 du métro de Santiago

États-Unis 
 État de Franklin, un éphémère État non reconnu ayant fait sécession et dont le territoire sera ensuite rattaché à la Caroline du Nord puis au Tennessee

Localités 
 Franklin, ville du comté de Macon en Alabama
 Franklin, secteur non constitué en municipalité du comté de Monro en Alabama
 Franklin, census-designated place du comté de Greenlee en Arizona
 Franklin, ville du comté d'Izard en Arkansas
 Franklin, localité du comté de Merced en Californie
 Franklin, localité du comté de Sacramento en Californie
 Franklin, siège du comté de Macon en Caroline du Nord
 Franklin, ville du comté de New London dans le Connecticut
 Franklin, siège du comté de Heard en Géorgie
 Franklin, ville du comté de Franklin en Idaho
 Franklin, village du comté de Morgan dans l'Illinois
 Franklin, siège du comté de Johnson en Indiana
 Franklin, localité du comté de Wayne en Indiana
 Franklin, une ville du  comté de Lee, en Iowa.
 Franklin, localité du comté de Crawford dans le Kansas
 Franklin, village fantôme du comté de Douglas dans le Kansas
 Franklin, ville et siège du comté de Simpson dans le Kentucky
 Franklin, ville de la paroisse de Sainte-Marie en Louisiane
 Franklin, une localité du comté de Hancock dans le Maine,
 Franklin, ville du comté de Norfolk dans le Massachusetts
 Franklin, village du comté d'Oakland dans le Michigan
 Franklin, ville du comté de Renville dans le Minnesota
 Franklin, localité du comté de Howard dans le Missouri,
 Franklin, borough du comté de Sussex dans le New Jersey
 Franklin, siège du comté de Franklin dans le Nebraska
 Franklin, ville du comté de Merrimack dans le New Hampshire
 Franklin, ville du comté de Franklin dans l'État de New York
 Franklin, ville du comté de Delaware dans l'État de New York
 Franklin, village du comté de Delaware dans l'État de New York
 Franklin, ville du comté de Warren en Ohio
 Franklin, siège du comté de Venango en Pennsylvanie
 
 Franklin, chef-lieu du comté de Williamson au Tennessee
 Franklin, siège du comté de Robertson au Texas
 Franklin, municipalité du comté de Franklin au Vermont
 Franklin, ville indépendante de Virginie
 Franklin, siège du comté de Pendleton en Virginie-Occidentale
 
 Franklin Park. ville du comté de Cook en Illinois
 , le nom de 24 comtés
 , le nom de 24 comtés
 Paroisse de Franklin, paroisse de la Louisiane
 Township de Franklin, localité du comté de Wright dans le Minnesota

Autres 
 Franklin Mountains, montagnes de la chaîne Brooks en Alaska
 Lac Franklin D. Roosevelt, lac de barrage de l'État de Washington
 Mont Franklin, mont du chaînon Presidential des montagnes Blanches dans le New Hampshire
  au Texas

France 
 Quartier Sierroz-Franklin, quartier populaire d'Aix-les-Bains

Groenland 
 Île Franklin, île du détroit de Nares

Nouvelle-Zélande 
District de Franklin, ancienne municipalité au sud d'Auckland

Pologne 
 Franklin, localité de la voïvodie de Łódź.

Voies publiques 
 Benjamin Franklin Parkway, à Philadelphie (Pennsylvanie)
 Rue Benjamin-Franklin, rue du  de Paris
 Franklin D. Roosevelt Drive, voie rapide de Manhattan (New York)
 Pont Franklin Delano Roosevelt, pont canado-américain entre le Nouveau-Brunswick et le Maine
 Pont Benjamin-Franklin, pont suspendu reliant Philadelphie à Camden au New Jersey

Arts et animation 
 Franklin et moi, court métrage d'animation américain
 Franklin and Bash, série télévisée américaine
 Prix Miles Franklin, prix littéraire australien
 Le Conte du franklin, conte des contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer

Personnages de fiction 
 Franklin, un personnage du jeu vidéo .
 Franklin, un personnage du manga et anime Hunter × Hunter
 Franklin (Benjamin au Québec), tortue d'animation créée par Paulette Bourgeois
 Film d'animation : Franklin et le Chevalier vert, Le Noël magique de Franklin et La Rentrée des classes de Franklin
 Série télévisée: Franklin, Franklin et ses amis
 Franklin, un personnage du comic strip Peanuts
 Franklin, majordome dans Le Manoir de l'Enfer

Économie 
 Franklin Engine Company, société américaine de construction de moteurs d'avion
 Franklin & Marshall, entreprise vestimentaire italienne

Édifices 
 Franklin Center, gratte-ciel de Chicago
 Franklin County Courthouse, gratte-ciel de Columbus
 Tour Franklin, gratte-ciel de La Défense de Paris

Établissements d'enseignement 
 « Franklin », appellation commune du lycée Saint-Louis-de-Gonzague, situé rue Benjamin-Franklin à Paris ()
 Lycée Franklin-Roosevelt, lycée d'enseignement secondaire de Reims
 Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, bibliothèque présidentielle 
 Institut Franklin et Eleanor Roosevelt, institut de Hyde Park dans l'État de New York
 Université Franklin Pierce, université américaine de Rindge au New Hampshire
 Société Franklin, société créée pour la propagation des bibliothèques populaires

Militaire 
 Bataille de Franklin, bataille de la guerre de Sécession en 1864
 Campagne de Franklin-Nashville, manœuvres militaires de la guerre de sécession en 1864
 Classe Benjamin Franklin, classe de sous-marins nucléaires

Monuments 
 Benjamin Franklin National Memorial, monument du Franklin Institute de Philadelphie
 Benjamin Franklin (Jouvenal), statue de marbre de Washington D.C.  
 Benjamin Franklin Memorial, monument à San Francisco.
 Franklin Delano Roosevelt Memorial, mémorial de Washington D.C.
 Franklin D. Roosevelt National Historic Site, maison natale du président Franklin D. Roosevelt

Sciences 
 Franklin Institute, musée scientifique américain de Philadelphie
 Médaille Franklin, distinction scientifique décerné par l'Institut Franklin
 L'unité franklin, unité de mesure de charge électrique
 Cloches de Franklin, appareil destiné à détecter les orages
 Graphe de Franklin, graphe  de la théorie des graphes élaboré par Philip Franklin
 Mésoscaphe Ben Franklin, sous-marin d'exploration construit par Jacques Piccard

Transport 
 S Franklin Avenue Shuttle, ligne de métro de New York

Zoologie 
 Barbu de Franklin (Psilopogon franklinii), espèce d'oiseau
 Mouette de Franklin (Leucophaeus pipixcan), espèce d'oiseau
 Spermophile de Franklin (Spermophilus franklinii), espèce de sciuridés
 Tétras de Franklin (Falcipennis franklinii), espèce de tétras

Autres 
 Franklin Gothic, police d'écriture sans serif
 Alphabet de Franklin, réforme de l'orthographe anglaise proposée par Benjamin Franklin
 Tempête tropicale Franklin, tempête de l'océan Atlantique de la saison cyclonique 2005
 Expédition Franklin, expédition britannique de l'Arctique
 (1925) Franklin-Adams, astéroïde de la ceinture principale
 Scandale Franklin, saga judiciaire du Nebraska
 Prophétie de Franklin, calomnie antisémite faussement attribuée à Benjamin Franklin